Курелла — фамилия. Известные носители:
 Курелла, Альфред (1895—1975) — немецкий писатель, переводчик и деятель СЕПГ.
 Курелла, Валентина Николаевна (1909–1989) — советская переводчица, член СП СССР с 1958 года. Среди её переводов: «Титан» Т. Драйзера, «Очарованная душа» Р. Роллана, книги Э. Синклера, Т. Манна.
 Курелла, Эрнст (1725—1799) — знаменитый в своё время врач.

Литература

Примечания